Politics — песня нью-метал-группы Korn и третий сингл с их седьмого студийного альбома, See You on the Other Side. Музыканты сначала хотели сделать третий сингл на песню «Love Song», но потом решили издать «Politics». Также песня стала последним синглом с Дэвидом Сильверией на ударных.

Джонатан Дэвис комментирует значение песни

Видео 
Видео было снято вживую 26 августа 2006 на концерте в Alpine Valley Ampitheatre в Ист Трой, Висконсин, во время тура Family Values Tour. Помимо простой камеры, снимавшей группу, небольшие переносные камеры были вручены десяти членам официального фан-клуба, которым позволили снимать выступление и любые закулисные сцены, какие они пожелают. Видео было выпущено эксклюзивно на MP3.com 3 октября 2006.

Ссылки 
Текст песни

Песни Korn
Песни 2006 года
Синглы 2006 года
Синглы Virgin Records